No One Can Do It Better — дебютный студийный альбом американского хип-хоп исполнителя The D.O.C., вышедший в 1989 году, записанный до аварии, которая повредила его голосовые связки.

Об альбоме 
В сравнении с рэп исполнителями Восточного побережья, The D.O.C. использовал стиль лирики не говорящий об оружии и насилии, а использовал стиль фанка, таких музыкантов как Marvin Gaye, Parliament, и Funkadelic.

В чарте Billboard 200, альбом достиг 20 места, и стал платиновым за короткое время.

В 2012 году рэпер Warren G выпустил альбом под названием No One Could Do It Better.

Список композиций 

 «Bridgette» — вырезанная композиция с альбома, была добавлена в бутлег «First Round Knock Out».

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Альбом «No One Can Do It Better» на сайте Discogs
 Все семплы The D.O.C.

Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы Ruthless Records
Альбомы The D.O.C.